Guancha är ett släkte av svampdjur. Guancha ingår i familjen Clathrinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Guancha